Die Divizia B 1939/40 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Als Staffelsieger stiegen FC Ploiești, Mica Brad, Crișana Oradea und Franco Româna Brăila in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in vier Staffeln mit jeweils zehn Mannschaften ausgetragen. Die Sieger der vier Gruppen stiegen in die Divizia A auf. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 4 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1939/40 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1939/40
1939 40